Plusieurs villes françaises possèdent une rue du Four : 
 
 la rue du Four à Nancy ;
 la rue du Four à Paris, précédemment « rue du Four-Saint-Germain » ;
 la rue du Four à Paris, précédemment « rue du Four-Saint-Honoré » (disparue) ;
 la rue du Four à Saint-Maur-des-Fossés.

Voir aussi 
 la rue de Bagneux à Châtillon, anciennement rue du Four.